Světová skupina 2017 představovala nejvyšší úroveň Davis Cupu – elitní šestnáctičlennou skupinu, z níž vzešel celkový vítěz 106. ročníku soutěže. Účastníci čtvrtfinále si zajistili setrvání v této skupině pro následující ročník. Týmy, které prohrály v úvodním kole, nastoupily do baráže o udržení pro rok 2018.

Obhájcem titulu byla Argentina, která v předchozím ročníku premiérově vybojovala salátovou mísu a stala se prvním vítězem z Jižní Ameriky. V záhřebském finále porazila Chorvatsko 3:2  na zápasy. V úvodním kole však v Buenos Aires nestačila na Itálii 2:3 a po prohrané baráži sestoupila do americké kontinentální zóny.

Jubilejní desátou trofej vybojovala Francie, která v lillském finále přehrála Belgii 3:2 na zápasy. O šampionech rozhodla až závěrečná dvouhra, do níž nastoupili dvojky týmů. Francouz Lucas Pouille hladce přehrál belgického hráče Steva Darcise, jenž ve třech setech získal jen čtyři gamy. Po šestnácti letech tak triumfovali reprezentanti „země galského kohouta“ ve složení Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Richard Gasquet a Pierre-Hugues Herbert pod vedením nehrajícího kapitána Yannicka Noaha, který Francouze dovedl k zisku salátové mísy již v letech 1991 a 1996. Belgičané vedeni světovou sedmičkou a čerstvým finalistou Turnaje mistrů Davidem Goffinem, jenž získal dva body, nezvládli ani třetí daviscupové finále, když poraženi odešli již v letech 1904 a 2015. Francie se stala prvním vítězem na domácí půdě od roku 2012 a pražské výhry České republiky. 

První kolo se hrálo od 3. do 5. února 2017. Čtvrtfinále se konalo o víkendu mezi 7.–9. dubnem, následovalo semifinále 15.–17. září a světové finále proběhlo ve Francii 24.–26. listopadu téhož roku.

Světová skupina

Nasazení týmů

Pavouk

První kolo

Argentina vs. Itálie

Německo vs. Belgie

Austrálie vs. Česko

Spojené státy americké vs. Švýcarsko

Japonsko vs. Francie

Kanada vs. Velká Británie

Srbsko vs. Rusko

Chorvatsko vs. Španělsko

Čtvrtfinále

Belgie vs. Itálie

Austrálie vs. Spojené státy americké

Francie vs. Velká Británie

Srbsko vs. Španělsko

Semifinále

Belgie vs. Austrálie

Francie vs. Srbsko

Finále

Francie vs. Belgie

Vítěz

Reference 

světová skupina